Гаври́л Гаври́льевич Ко́лесов:
 Колесов, Гаврил Гаврильевич (1932—1997) — якутский актёр и писатель.
 Колесов, Гаврил Гаврильевич (род. 1979) — российский шашист.